A MÁV a 334 sorozatba eltérő pályaszámtartományokkal három különböző típusú svájci eredetű mozdonyt sorolt be:

 MÁV 334,0 sorozata eredetileg a Svájci Északkeleti Vasút (Schweizerische Nordostbahn NOB) NOB D 3/3 sorozata volt, 
 MÁV 334,1 sorozata eredetileg a Jura-Simplon-Bahn (JS) sorozata volt, 
 MÁV 334,2 sorozata eredetileg a Gotthardbahn (GB) sorozata volt.

Jegyzetek